Л-7:
 Royal Ordnance L7 - британская танковая пушка.
 L7 (пулемёт) — единый пулемёт армии Великобритании.
 Л-7 «Ворошиловец» — советский подводный минный заградитель времён ВОВ типа «Ленинец».

См. также 
 L7